Cette liste recense les éléments du parc de locomotives électriques BB 27000, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Le parc de 180 engins relève administrativement de la « supervision technique de flotte Locomotives électriques fret » (abrégé SLE), pour 119 d'entre eux, et de la « supervision technique de flotte tiers » (abrégé SFT), pour les 61 autres qui gère les locomotives louées par la filiale Akiem de la SNCF.

État du matériel au  

Les engins aptes à la caténaire Midi sont repérés par la lettre M après leur numéro.

La  a été accidentée le , en raison d'un rattrapage d'un autre train fret à Maillé.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF

27000
 
BB